T20 () — серия опытных средних танков, созданных в США в период Второй мировой войны. Программа по созданию нового среднего танка, превосходящего германские аналоги, предназначенного для замены M4, была начата в 1942 году. В мае—июне 1943 года были последовательно построены два прототипа танка T20 и два прототипа его усовершенствованного варианта, T22. Хотя испытания T20 и T22 продолжались вплоть до 1944 года, танки были сочтены не соответствующими требованиям армии. Кроме этого в 1943 году был разработан танк T23, оснащённый электромеханической трансмиссией. После успешных испытаний, было принято решение о серийном производстве T23, но после дальнейших испытаний танк был отвергнут армией и его производство ограничилось опытной партией из 10 серийных машин.

На танках серии T20 был испытан ряд технических новшеств, некоторые из которых в дальнейшем были внедрены в серийных танках; в частности, T22E1 стал первым в мире танком, оснащённым автоматом заряжания. Дальнейшее развитие серии T20 в 1943—1944 годах, в виде танков T25 и T26, привело к созданию танка M26, запущенного в серийное производство в ноябре 1944 года и в ограниченных масштабах использовавшегося в боях в Западной Европе весной 1945 года.

Производство 
Хотя танки Т23 и Т25Е1 не были приняты на вооружение и стандартизированы, однако их выпустили в достаточно большом количестве.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 

Танки США
Средние танки
Отменённые проекты производства американской бронетехники
Военная продукция General Motors